Александр Буковский:
 Буковский, Александр Александрович (1920—1993) — подполковник, лауреат Сталинской премии (1951).
 Буковский, Александр Петрович (1867—1944) — русский генерал-майор, командир лейб-гвардии Егерского полка, участник Первой мировой войны.